Лоскуэ́т-сюр-Мё (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Брон. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22133.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к западу от Парижа, в 45 км западнее Ренна, в 55 км к юго-востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 638 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 412 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 324 были экономически активными, 88 — неактивными (показатель активности — 78,6 %, в 1999 году было 69,3 %). Из 324 активных работали 307 человек (178 мужчин и 129 женщин), безработных было 17 (8 мужчин и 9 женщин). Среди 88 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 38 — пенсионерами, 25 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор